БНП может означать:
 Баварская народная партия;
 Баскская националистическая партия;
 Белорусская независимая партия;
 Белорусский независимый профсоюз;
 Британская национальная партия.
 Бывший населённый пункт